Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6:3, 3:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1992.